Um Presidente do Conselho Executivo é o presidente oficial de um Conselho Executivo nos governos da Comunidade das Nações. O termo pode referir-se especificamente: 
 Ao Governador-Geral ou Governadores dos estados Australianos na Austrália e na Nova Zelândia, embora o próprio título não é utilizado; 
 Ao Premier de uma província canadense (ver Premier (Canadá)) 
 Ao Presidente do Conselho Executivo do Estado Livre Irlandês (título extinto).

Cargos públicos
Governo
Títulos